Music Hath Charms – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Gaumont British Picture Corporation
Music Hath Charms – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Music Hath Charms – cortometraggio del 1911 diretto da Theo Frenkel
Music Hath Charms – cortometraggio del 1914  prodotto dalla Georges Méliès
Music Hath Charms – cortometraggio del 1915 diretto da Edward Dillon  
Music Hath Charms – cortometraggio di animazione del 1917 diretto da Gregory La Cava
Music Hath Charms – cortometraggio del 1917 diretto da Sidney Drew
Music Hath Charms – cortometraggio di animazione del 1925 diretto da John Foster
Music Hath Charms – cortometraggio del 1929 diretto da Murray Roth
Music Hath Charms – film del 1935 diretto da Thomas Bentley e, non accreditati, Alexander Esway, Walter Summers e Arthur B. Woods
Music Hath Charms – cortometraggio di animazione del 1936 diretto da Walter Lantz